Juana la Loca steht für:

 Juana la Loca, spanisch für Johanna die Wahnsinnige (1479–1555), Königin von Kastilien und Aragonien, siehe Johanna (Kastilien)
 Juana la Loca (Film), Film von Vicente Aranda (2001) 
 Juana la Loca … de vez en cuando, spanischer Film von José Ramón Larraz (1983)